Алексе́й Алекса́ндрович За́йцев:
 Зайцев, Алексей Александрович (1920—1985) — советский конструктор вооружений, лауреат Сталинской премии.
 Зайцев, Алексей Александрович (род. 1987) — белорусский футболист.